The Children (także Dzieci) – brytyjski horror z 2008 roku w reżyserii Toma Shanklanda. Film zdobył specjalne wyróżnienie na festiwalu Fant-Asia w 2009 roku za reżyserię ról dziecięcych, był też nominowany w kategorii najlepszy film na festiwalu Sitges w 2009 roku.

Obsada 
 Eva Birthistle jako Elaine
 Stephen Campbell Moore jako Jonah
 Hannah Tointon jako Casey
 Eva Sayer jako Miranda
 William Howes jako Paulie
 Rachel Shelley jako Chloe
 Jeremy Sheffield jako Robbie
 Raffiella Brooks jako Leah
 Jake Hathaway jako Nicky

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona (ang.)
 Oficjalna strona (fr.)

Brytyjskie filmy z 2008 roku
Brytyjskie filmy z gatunku horror